Siège de Rome peut faire référence :
 au siège de Rome, événement légendaire des origines de la République romaine antique ;
 au siège de Rome par les Ostrogoths en 537-538 ;
 au deuxième siège de Rome par les Ostrogoths en 545-546 ;
 au troisième siège de Rome par les Ostrogoths en 549–550 ;
 au siège de Rome par les Lombards en 756 ;
 au Siège de Rome (1849) qui mettra fin à la République romaine de 1849.

Voir aussi 
 Sac de Rome

Rome